Seboruco (gemeente), een gemeente in de Venezolaanse staat Táchira
 Seboruco (stad), de hoofdplaats van bovenstaande gemeente